Cette page répertorie les sens de Château rouge.

Lieux 
En France :
 Château-Rouge, commune française de Moselle.
 À Paris :
 Château Rouge, quartier de Montmartre, dans le  ;
 Château Rouge, station de métro de ce quartier (ligne 4 du métro de Paris) ;
 place du Château-Rouge, place de ce quartier.

Édifices 
 Le , château-hôtel abandonné de Wanze, en Belgique.
 Le , ruine fortifiée de la côte de l'Angus (Écosse).
 Le , château médiéval de Black Isle (Écosse).
 Le musée As-Saraya al-Hamra, ou musée du Château rouge, à Tripoli (Libye).
 La maison Rouge de Conflans (Savoie, France).
 Le Château Rouge (Kastellórizo), ruine d'un château à Kastellórizo.
Le Château Rouge, théâtre d'Annemasse.

En Allemagne ( en allemand) 
 le Château rouge de Weimar, construit au  ;
 le  ou Château rouge, ruine d'un château du Fichtelgebirge.

Bibliographie 
Milly Aoustin Sow, L'Informalité dans le quartier de la Goutte-d'Or à Paris. Économie immigrante, africanité et politiques urbaines, thèse, Université Paris Ouest - Nanterre La Défense, 2012,

Divers 
 Château Rouge, album du rappeur français Abd al Malik (2010).

Voir aussi 
 
 
 , (en japonais : , littéralement « château rouge »)
 
 Par couleur :
 
 
 
  (littéralement « Château vert » en anglais)